Michaux se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Michaux
 François André Michaux